Фильм Шпионские игры:
 Шпионские игры (фильм, 1999) (другое название "История вершится ночью") — финско-французский шпионский триллер с элементами комедии режиссёра Илкка Джарви-Латури
 Шпионские игры (фильм, 2001) — шпионский триллер, снятый режиссёром Тони Скоттом
 Шпионские игры (2004—2008) — цикл художественных телевизионных фильмов (Россия).